Le Parfait Amour, conte d'Henriette-Julie de Castelnau de Murat publié en 1698 ;
 Le Parfait Amour, téléfilm français de Jean-Pierre Marchand diffusé en 1987 ;
 Le Parfait Amour (), téléfilm américain de Douglas Barr diffusé en 2004.

Voir aussi